Милинковић (Гајица: Milinković) је српски и хрватски патроним (презиме наслеђено од мушког претка), који потиче од мушког имена Милинко.
Може се односи на:

 Вања Милинковић-Савић (1997– ), српски фудбалски голман
 Зоран Милинковић (1968– ), српски фудбалски тренер и бивши фудбалер
 Милорад Милинковић (1965– ), српски редитељ
 Предраг Милинковић (1933–1998), српски глумац
 Сергеј Милинковић-Савић (1995– ), српски фудбалер
 Снежана Милинковић (1973– ), професор Италијанске књижевности
 Станојло Милинковић (1909–2000), српски глумац
 Душко Милинковић (1960– ), српски фудбалер
 Марко Милинковић (1988– ), српски фудбалер
 Зоран М Милинковић (1952 - ) Изумитељ два регистрована патента

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена